Nordstetten ist der Name folgender Orte:

 Nordstetten (Horb am Neckar), Ortsteil der Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Nordstetten (Gunzenhausen), Ortsteil der Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Nordstetten (Villingen-Schwenningen), Ortsteil der Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Nordstetten ist der Name von:
 Johann Pfuser von Nordstetten (um 1429–1491), deutscher Benediktiner, Ökonom und Abt